Хмелино — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Хмелино () — деревня в Рогачёвском районе Гомельской области.

Россия 
 Хмелино — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Хмелино — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.